La Mesa può riferirsi a: 
La Mesa – comune del dipartimento di Cundinamarca (Colombia)
La Mesa – comune (corregimiento) della Repubblica di Panama situato nella provincia di Los Santos
La Mesa, comune della Repubblica di Panama situato nella provincia di Veraguas
La Mesa – città della Contea di San Diego, California (Stati Uniti d'America)
La Mesa – Borough della municipalità di Tijuana (Messico)
La Mesa – località della Contea di Doña Ana (Stati Uniti d'America)

Pagine correlate 
Mesa (disambigua)